Tutnjevac est un toponyme qui peut désigner :
Tutnjevac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Srebrenik, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Tutnjevac, village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ugljevik et dans la République serbe de Bosnie.